

Topônimos

Brasil 
 Miranda (Mato Grosso do Sul) — município
 Rio Miranda — rio do estado de Mato Grosso do Sul
 Miranda do Norte — município do estado do Maranhão

Colômbia 
 Miranda (Cauca) — na Región del Pacífico

Espanha 
 Miranda de Arga — em Navarra
 Miranda de Azán — na província de Salamanca
 Miranda del Castañar — na província de Salamanca
 Miranda de Ebro — na província de Burgos
 Belmonte de Miranda — nas Astúrias
 Miranda del Castañar — na província de Salamanca

Portugal 
 Miranda do Douro — sede de concelho no distrito de Bragança
 Miranda do Corvo — sede de concelho no distrito de Coimbra
 Terra de Miranda — nome histórico do território povoado pelos falantes da minoritária língua mirandesa
 Diocese de Miranda — antiga diocese
 Miranda (Arcos de Valdevez) — freguesia no concelho de Arcos de Valdevez

Venezuela 
 Miranda (estado)
 Miranda (Miranda) — capital do município homônimo do estado de Carabobo

Municípios 
 Miranda (Carabobo)
 Miranda (Falcón)
 Miranda (Mérida)
 Miranda (Trujillo)

Outros países 
 Miranda (Itália) — comuna da província de Isérnia, Itália
 Capitán Miranda — distrito do departamento de Itapúa, Paraguai

Artes 
 Miranda (2002) — filme norte-americano de 2002, estrelando a atriz Christina Ricci
 Miranda! — grupo musical da Argentina

Pessoas 

 Antônio Maciel Bonfim, o Miranda — secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro e companheiro de Elza Fernandes
 João Miranda de Souza Filho (n. 1984) — futebolista brasileiro
 Carlos Eduardo Miranda — produtor musical e jurado de televisão brasileiro

Outros
 Miranda (satélite) — satélite natural de Urano
 Miranda (linguagem de programação) — linguagem de programação
 Miranda IM — programa de mensagens instantâneas multi-sistema (ICQ, MSN, YahooIM e AOL)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes